Leonor de Castilla (Valladolid, 10 de septiembre de 1423 – Castromonte, 1425) fue una infanta de Castilla, hija segundogénita del rey Juan II y heredera presunta de la Corona durante un breve espacio de tiempo. Aunque llegó a ser jurada como Princesa de Asturias, el hecho de que en el acto solo estuvieran presentes unos pocos dignatarios y ningún procurador en Cortes, ha llevado a que, en ocasiones, sea omitida de las listas de Príncipes de Asturias.

Biografía 
Leonor nació el 10 de septiembre de 1423 en Valladolid, fruto del matrimonio entre Juan II de Castilla y María de Aragón.

El 10 de septiembre de 1424, un año después de su nacimiento, Leonor pasó a ocupar el primer puesto en la línea de sucesión a la Corona tras la prematura muerte de su hermana mayor, la princesa Catalina.

Una vez finalizadas las exequias por la princesa de Asturias, el rey, que se encontraba en Burgos cuando recibió la noticia de la muerte de su primogénita, ordenó que Leonor fuera jurada como nueva princesa heredera. En aquellos momentos únicamente se encontraban en la ciudad siete dignatarios para prestar el juramento que el rey solicitaba: cinco grandes del reino y dos obispos.

Poco después, Juan II llamó a Cortes a los procuradores de doce ciudades (Burgos, Toledo, León, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Zamora, Segovia, Ávila, Salamanca y Cuenca) y partió hacia Valladolid, donde también debían dirigirse la reina y su hija Leonor. Aunque el motivo para reunir a las Cortes era el de prestar juramento a la princesa, finalmente no se celebró tal acto. La reina estaba embarazada, por lo que la confirmación de Leonor como princesa se alargó con la esperanza de que el nuevo infante fuera un varón.

El 5 de enero de 1425 la reina dio a luz a un niño, Enrique, quien llegaría a suceder a su padre como Enrique IV de Castilla. El nuevo infante desplazó a Leonor en la línea de sucesión y la idea del juramento a la princesa se abandonó. Muy al contrario, el rey ordenó que las ciudades enviasen nuevos poderes a sus procuradores para poder jurar al pequeño infante como príncipe de Asturias, una vez pasara el invierno. En abril, las Cortes se reunieron en Valladolid y prestaron juramento a Enrique.

Pocos meses después de estos acontecimientos, Leonor falleció cuando aún no había cumplido los dos años de edad. La muerte de la infanta se produjo en las cercanías del Monasterio de Santa María de La Santa Espina (Castromonte) y allí fue sepultada, cerca del altar mayor de su iglesia.

Referencias

Bibliografía 
 Pérez de Guzmán, Fernán; Galíndez de Carvajal, Lorenzo (1779). Crónica del señor rey don Juan, segundo de este nombre en Castilla y en León. Imprenta de Benito Montfort
 Risco, Manuel (1795). España sagrada. De la Iglesia exenta de Oviedo desde el medio del siglo XIV hasta fines del siglo XVIII. Tomo XXXVIII. Oficina de la viuda e hijo de Marín

Infantes de España del siglo XV

Infantes de Castilla de la Casa de Trastámara

Príncipes de Asturias
Españolas del siglo XV
Nacidos en Valladolid